Název Dolní Suchá má více sídel:
 Dolní Suchá (Havířov), část města Havířov v okrese Karviná. Viz Prostřední Suchá.
Dolní Suchá (zámek)
 Dolní Suchá (Hrádek nad Nisou), část města Hrádek nad Nisou v okrese Liberec